Elmer (nombre)
 Elmer Gruñón, personaje de Looney Tunes.
 Elmer (cráter), cráter de impacto de la Luna.
 Elmer (Misuri), ciudad estadounidense de Misuri. 
 Elmer (Nueva Jersey), localidad estadounidense de Nueva Jersey.
 Elmer (Oklahoma), pueblo estadounidense de Oklahoma.
 Elmer FEM solver, software científico libre.
 Elmer Gruñón,  personaje ficticio de dibujos animados de la Warner Brothers.
 Municipio de Elmer, lugares de Estados Unidos.
 Elmer, abreviatura científica del botánico Adolph Daniel Edward Elmer (1870-1942)